Pasar Lama (Lahat), een plaats in Indonesië
Pasar Lama (Kaur Selatan), een plaats in Indonesië
Pasar Lama (Labuhan Haji), een plaats in Indonesië
Pasar Lama (Batang Angkola), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing